Siren Song of the Counter Culture - третій студійний альбом американського гурту Rise Against, який був випущений 10 серпня 2004 року.

Треклист 
 State of the Union - 2:19
 The First Drop - 2:39
 Life Less Frightening - 3:44
 Paper Wings - 3:43
 Blood to Bleed - 3:48
 To Them These Streets Belong - 2:49
 Tip the Scales - 3:49
 Anywhere but Here - 3:38
 Give It All - 2:50
 Dancing for Rain - 4:01
 Swing Life Away - 3:20
 Rumors of My Demise Have Been Greatly Exaggerated - 4:14

Джерела 
 Siren Song of the Counter Culture  Allmusic
 Siren Song of the Counter Culture  last.fm

Альбоми Rise Against
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Панк-рок альбоми
Альбоми Geffen Records